

Geografia 
 Jemison – comune nello Stato dell'Alabama, Stati Uniti d'America

Persone 
 Eddie Jemison – attore statunitense
 Marty Jemison – ex ciclista statunitense su strada
 Mae Jemison – astronauta statunitense